„Tygodnik Powszechny” – „katolickie pismo społeczno-kulturalne” ukazujące się od 1945 roku
 „Tygodnik Powszechny” – czasopismo wydawane w Warszawie w latach 1877–1885
 „Tygodnik Powszechny” – czasopismo artystyczno-literackie wydawane w Warszawie w latach 1887–1891